Liberia – stato dell'Africa
Cantone di Liberia – cantone della Costa Rica
Liberia – distretto della Costa Rica capoluogo del cantone omonimo e della provincia di Guanacaste
Liberia – forma femminile del nome proprio di persona Liberio